Lees Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lees Creek Township (Crawford County, Arkansas)
 Lees Creek Township (Washington County, Arkansas)
 Lees Creek Township (Oklahoma)